Села:
 Широка Гребля — Вінницька область, Хмільницький район, Хмільницька міська громада (до 2020 року — єдина Широка Гребля Хмільницького району)
 Широка Гребля — Вінницька область, Хмільницький район, Самгородоцька сільська громада